Arroyo Curupí ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Curupí (Arroyo de las Vacas)
 Arroyo Curupí (Arroyo Guaviyú)
 Arroyo Curupí (Arroyo Negro)
 Arroyo Curupí (Arroyo Solís Grande)